Критическая температура может означать:
 Критическая температура фазового равновесия — температура вещества в критическом состоянии. Для индивидуальных веществ критическая температура есть температура, при которой исчезают различия в физических свойствах жидкости и пара, находящихся в равновесии, плотность и давление насыщенного пара максимальны, а плотность жидкости минимальна.
 Критическая температура фазового перехода II рода — температура в точке Кюри, в точке Нееля, в диэлектрической точке Кюри, в точке Курнакова.
 Критическая температура смешения (растворения) — температура, при которой в жидких смесях с ограниченно растворимыми компонентами наступает их взаимная неограниченная растворимость.
 Критическая температура сверхпроводника — температура, при достижении которой происходит переход материала в сверхпроводящее состояние. В 1911 г. было обнаружено, что у ртути при температуре 4,2 К электрическое сопротивление одномоментно падает до нуля — она становится сверхпроводящей, после чего подобные свойства были обнаружены и у других чистых веществ и соединений. На пути широкого практического применения сверхпроводящих материалов стоит задача создания сверхпроводящих материалов с «высокой» критической температурой — практически достижимой в коммерческих условиях.
 Критическая температура мицеллообразования (температура Крафта) — температура, при достижении которой незначительно монотонно нарастающая растворимость ПАВ претерпевает резкий рост, за счёт чего в растворе достигается критическая концентрация мицеллообразования.

См. также 
 

Критические величины